Большой Шымбулак — водопад в Алматинской области Казахстана. Расположен в глубоком и узком скальном каньоне в низовье реки Большой Шымбулак (приток Узын-Каргалы). Высота над уровнем моря — 1340 метров. Ближайший населённый пункт посёлок Каргалы в 10 км.

Высота водопада около 20 метров. По своим параметрам (высота падения воды, расход воды) водопад сравним с водопадом Медвежьим в Тургенском ущелье. Вблизи водопада есть небольшая смотровая площадка, где относительно сухо. Рекомендуемые периоды посещений: апрель — июнь; август — октябрь.

Стекая вниз, вода вырыла на дне ущелья глубокую, до 2 метров глубиной ванну. Ниже водопада растут урюк, барбарис, шиповник и другие кустарники.

Примечания

Литература 
 А. П. Горбунов Горы Центральной Азии. Толковый словарь географических названий и терминов. Алматы, 2006.
 Т. Джанузаков Очерк казахской ономастики, изд. «Наука» — Алматы, 1982.
 Г. Ф. Уфимцев Водопады. — «Земля и Вселенная», 2014 № 1.

Бассейн Или
Водопады Алматинской области
Жамбылский район (Алматинская область)